Peucedanum carvifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Peucedanum carvifolium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
carvifolium